Charlotte Sometimes steht für:

 Charlotte Sometimes (deutsch Charlotte durch alle Zeiten), Buch von Penelope Farmer (1969)
 Charlotte Sometimes, Lied von The Cure (1981)
 Charlotte Sometimes, Künstlername von Jessica Charlotte Poland (* 1988), US-amerikanische Singer-Songwriterin